La mangosta de Bengala (Herpestes javanicus palustris) és una de les 12 subespècies de la mangosta de Java. També coneguda com a mangosta de pantà, no s'ha de confondre amb la mangosta aquàtica, la qual també rep el nom de mangosta de pantà. Altres noms que rep són mangosta de pantà de l'Índia i mangosta d'aigua de Bengala.

Hàbitat 
Viu prop de grans masses d'aigua poc profunda, totalment o parcialment cobertes d'una espessa capa de plantes aquàtiques. Ocupa caus sobretot en les ribes de les masses d'aigua.

Comportament i dieta 
Són animals diürns, que surten del cau algunes hores després de la sortida del sol. Segueixen una ruta concreta per cercar aliment. Capturen principalment peixos i cargols aquàtics (Pola globosa). Per capturar els peixos en general cerquen a través dels jacints d'aigua o qualsevol altre llit de plantes aquàtiques sense submergir-se a l'aigua (només es mullen les potes). Principalment es desplacen en solitari, però ocasionalment, generalment a la tarda, es troben en grups. Tornen al cau just abans de la posta del sol.

Reproducció 
Un equip va observar que el festeigs i l'aparellament que havien començat el 3 de març s'havien allargat una setmana, i que les cries van néixer la primera setmana de juny. Les ventrades foren generalment de 2 o 3 cries.

Referències

Enllaços externs 

 

Bengala